Буэнос-Айресская митрополия — епархии с центром в городе Буэнос-Айрес.

 Буэнос-Айресская митрополия (Антиохийский патриархат) — епархия Антиохийской православной церкви.
 Буэнос-Айресская митрополия (Константинопольский патриархат) — епархия Константинопольской православной церкви.